

Geografia 
 Francia 
 Brainville – comune della Manica
 Brainville – comune della Meurthe e Mosella
 Brainville-sur-Meuse – comune dell'Alta Marna

Musica 
 Brainville – gruppo musicale avant-garde rock britannico
 Brainville – traccia dell'album Clouds Taste Metallic dei The Flaming Lips del 1995